Désiré est un prénom masculin ou un adjectif.

Prénom

Variantes 
Désiré est un prénom qui a pour variante masculine Désir et pour forme féminine Désirée.

On peut le considérer comme une variante du prénom  dont il partage la plupart des équivalents dans d'autres langues, notamment :
  ;
  ;
 , du latin Desiderius (Désiré) ;
  ;
  ;
 .

Étymologie 
Le prénom Désiré vient d'un verbe (, désirer) signifiant regretter l'absence de quelqu'un ou de quelque chose.
L'origine du prénom  (, désir) est proche.

Saints chrétiens 
 Désiré de Besançon, évêque de Besançon († 414) ; fêté le . 
 Désiré de Bourges, évêque de Bourges († 550) ; fêté le 8 mai.
 Désiré d'Autun ou Didier d'Autun ou Désert, prêtre et moine reclus à Gourdon († 579) ; fêté localement le .

Personnalités 
 Désiré est un comédien et chanteur français (1823-1873). 
  était un roi de Maurétanie.

Œuvres 

 Désiré, pièce de théâtre de Sacha Guitry présentée en 1927 ;
 Désiré, film de Sacha Guitry sorti en 1937, adapté de sa pièce ;
 Désiré, téléfilm de Dominique Giuliani diffusé en 1984 ;
 Désiré, court-métrage d'Albert Dupontel sorti en 1992 ;
 Desiré, film de Bernard Murat sorti en 1996.

Divers 
 Désiré est un moulin à vent situé à Megen (Pays-Bas). 
 Désiré désigne la lettre D de l'alphabet radio français.

Notes

Voir aussi 
 Saint-Désiré, commune française de l'Allier.